Command & Conquer: Tiberian Sun — Firestorm — дополнение к компьютерной игре Command & Conquer: Tiberian Sun в жанре стратегия в реальном времени, разработанный компанией Westwood Studios и изданный компанией Electronic Arts. Оно было выпущено 27 февраля 2000 года под Windows.

Сюжет 
Дополнение Firestorm повествует о восстании разумного компьютера CABAL (в рус. переводе СИНОД), разработанного учёными NOD. Его целью является приближение тибериевого будущего с помощью киборгов, производимых из захваченных в плен людей.

Игра в свободном доступе 
С 13 февраля 2010 года полную версию игры Tiberian Sun, включая дополнение Firestorm (а также полные версии Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert), можно загрузить бесплатно с официального сайта. Открытый доступ был приурочен к выходу новой части игровой серии — Command & Conquer 4.

Саундтрек 
В 2000 году был выпущен Command & Conquer: Tiberian Sun — Firestorm Soundtrack

 Deploy Machines
 Elusive
 FS Map
 FS Menu
 Hacker
 Infiltration
 Initiate
 Killing Machine
 Link Up
 Rain in the Night II
 Slave to the System

Также дополнение содержит треки из оригинальной игры.

Оценки игры

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Стратегии в реальном времени
Command & Conquer
Компьютерные игры 2000 года
Дополнения к компьютерным играм
Игры только для Windows